В поисках брата () — индийская драма 1978 года, режиссёр Дэв Ананд
 В поисках брата () — британский триллер 2000 года, режиссёр Александр Джови
 В поисках брата () — индийская драма 2000 года, режиссёр Халид Мохамед